Kista kan syfta på:

 Kista (möbel) – som möbel är en större låda försedd med lock
 Likkista – en kista med lock avsedd för visning samt begravning eller kremering av lik
 Kyrkkista - en kista där man förvarade kyrkans värdesaker, som kyrksilver, och räkenskaper.
 Kista (kulle i Antarktis)

 Kista – en stadsdel i Västerort inom Stockholms kommun
 Kista (tunnelbanestation) – en station inom Stockholms tunnelbana
 Kista Galleria – ett köpcentrum i Kista
 Kista stadsdelsområde – ett tidigare stadsdelsområde i Stockholm –2007
 Rinkeby-Kista stadsdelsområde –  ett stadsdelsområde i Västerort i Stockholms kommun
 Kista församling – en församling i Stockholms stift 1980–2010 och utbruten ur Spånga församling
 Spånga-Kista församling – en församling i Spånga kontrakt i Stockholms stift tidigare namn Spånga församling
 Kista (postort) – en postort i Västerort inom Stockholms kommun, som omfattar stadsdelarna Akalla, Hansta, Husby och Kista
 Kista distrikt – ett distrikt i Stockholms kommun och Stockholms län 2016–